Stapper ist der Familienname folgender Personen:

 Josta Stapper (* 1941), deutscher Künstler
 Karl-Heinz Stapper (* 1955), deutscher Maler und Designer
 Walter Stapper (* 1940), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Stappert